Гавлик — фамилия. Известные носители:

 Гавлик, Кшиштоф (род. 1965) — польский серийный убийца.
 Гавлик, Марек (род. 1995) — чешский футболист.